Borga steht für:

 Borga (Berg), Berg im antarktischen Königin-Maud-Land
 Borgå, schwedischer Name der finnischen Stadt Porvoo
 Borga (Film), ghanaisch-deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2021

Borga ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Maria Borga (1935–2010), italienischer Diplomat
 Rebecca Borga (* 1998), italienische Leichtathletin